Bruno Ahlberg – pugile finlandese
 Flemming Ahlberg – ex calciatore danese
 Mats Åhlberg – ex hockeista svedese su ghiaccio